Андре́й Гео́ргиевич Веде́рников () — советский велогонщик; первый советский чемпион мира по велоспорту (1981), Заслуженный мастер спорта СССР.

Биография 
Андрей Георгиевич Ведерников родился 1 октября 1959 года в Ижевске.

Сначала занимался конькобежным спортом, а с 1972 года — велосипедным, выступая за армейский клуб Куйбышева.

Погиб 29 февраля 2020 года на территории санатория «Металлург» в Ижевске в результате падения дерева.

Спортивные достижения 
 1979, СССР — победитель многодневной гонки в командном зачёте
 1980, Мексика — победитель международной гонки
 1981, чемпионат мира — чемпион мира в групповой гонке среди любителей
 Пятикратный чемпион СССР.

Мастер спорта международного класса по  велоспорту. Заслуженный мастер спорта СССР.

Международный союз велосипедистов в 1981 года назвал его в числе лучших гонщиков-любителей мира.

Примечания

Литература 
 Удмуртская Республика : энциклопедия. — Ижевск, 2008. — C. 229.
 Юферова Э. Г. Имена. — Ижевск, 2008. — C. 29.

Ссылки 
 
 Смерть чемпиона: стали известны обстоятельства гибели Андрея Ведерникова // Вести.ру, 29 февраля 2020
 
 
 
 
 

Чемпионы мира по шоссейным велогонкам
Чемпионы СССР по велоспорту
Велогонщики СССР
Велогонщики России
Жертвы несчастного случая